Mayo Kebbi (bzw. Mayo-Kebbi oder Mayo-Kébbi) bezeichnet:

 Mayo Kébbi (Fluss), einen Fluss im Tschad und in Kamerun
 Mayo-Kebbi Est, eine Provinz des Tschad
 Mayo-Kebbi Ouest, eine Provinz des Tschad